V soubojích 18. ročníku druhé nejvyšší fotbalové soutěže – Divize 1947/1948 – se utkalo 67 mužstev v pěti skupinách (1×16, 1×15, 3×12) každý s každým dvoukolově na podzim 1947 a na jaře 1948.

Vítězové jednotlivých divizí – SK Kladno, SK Teplice-Šanov, SK Židenice a AC Sparta Považská Bystrica – postoupili do Státní ligy.

Názvy mužstev jsou platné k začátku soutěže. Nedlouho po únorovém převratu byly všechny sportovní kluby zrušeny a začleněny pod Jednotnou tělovýchovnou organisaci Sokol. Při některých závodech byly ještě během roku 1948 zřízeny Závodní kluby (ZK), od roku 1949 pak byly ve všech větších závodech zřizovány Závodní sokolské jednoty (ZSJ).

Středočeská divize 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (N) = Nováček (postoupivší z nižší soutěže); (S) = Sestoupivší z vyšší soutěže

Divize českého venkova

Západ 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (N) = Nováček (postoupivší z nižší soutěže)

Východ 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (N) = Nováček (postoupivší z nižší soutěže)

Mistrovství českého venkova 
SK Teplice-Šanov – SK Náchod 4:1 a 1:1

Moravskoslezská divize 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (N) = Nováček (postoupivší z nižší soutěže); (S) = Sestoupivší z vyšší soutěže

Slovenská divize 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (N) = Nováček (postoupivší z nižší soutěže)

Odkazy

Reference

Literatura 
 Rudolf Fejfuša: 35 let SK Židenice (1913–1948), Sokol Zbrojovka Brno-Židenice 1948
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu (1896 – 1996/97), Libri 1997
 Radovan Jelínek, Miloslav Jenšík a kol.: Atlas českého fotbalu, Radovan Jelínek 2006

Externí odkazy 
 Rudé právo (22.06.1948): Tabulky po neděli, digitalniknihovna.cz 

Česká národní fotbalová liga
Slovenská národní fotbalová liga
Fotbal v Československu v roce 1947
Fotbal v Československu v roce 1948